Georg Luger – austriacki konstruktor broni
 Pistolet P08 Parabellum znany także jako Luger (od nazwiska konstruktora)
 lugier (luger) – typ żaglowca
 lugier (luger) – mały statek rybacki
Zobacz też:
 Lugrotrawler